Conan (praatprogramma), een Amerikaans televisieprogramma
Conan I van Bretagne (944-992), hertog van Bretagne
Conan II van Bretagne (1030-1066), hertog van Bretagne
Conan III van Bretagne (1105-1148), hertog van Bretagne
Conan IV van Bretagne (1138-1171), hertog van Bretagne
Conan (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Loir-et-Cher
Conan (Howard), een fantasyboek van Robert E. Howard
Conan de Barbaar, hoofdpersoon uit dit boek
Conan the Barbarian (1982), een Amerikaanse film uit 1982
Conan (televisieserie uit 1997), ook bekend als Conan the Adventurer, gebaseerd op het fantasyboek Conan de avonturier, die begon in 1997
Conan (televisieserie uit 2010), Amerikaanse televisieserie die begon in 2010
Conan the Barbarian (2011), een Amerikaanse film uit 2011
Conan the Destroyer, een Amerikaanse film uit 1984
Detective Conan, een detective-manga en -anime
Conan Motti, een personage uit Star Wars
Conan (2004), een computerspel uit 2004
Conan (2007), een computerspel uit 2007

Zie ook 
Konan (doorverwijspagina)
Conan the Barbarian (doorverwijspagina)